Kladnik je lahko:
 
 Kladnik, priimek več znanih ljudi
 Kladnik, naselje na Hrvaškem